Leakitherium (Ликитеријум — „ликијева звијер”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрлог племена Leakitheriini унутар изумрле парафилетске потпородице Hyainailourinae и изумрле парафилетске породице Hyainailouridae, који је у периоду раног миоцена настањивао подручје Африке.

Етимологија назива

Опис 
Врста Leakitherium hiwegi је достизала величину леопарда.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Leakitherium.

Временска распрострањенст рода Leakitherium унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailourinae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке